Rezultati Prvenstva Anglije 1967 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie-Jean Moffitt je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie-Jean Moffitt (prvakinja)
  Maria Bueno (četrti krog)
  Adrianne Haydon (finale)
  Françoise Dürr (tretji krog)
  Nancy Richey (četrti krog)
  Lesley Turner (četrtfinale)
  Annette Van Zyl (četrti krog)
  Virginia Wade (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1967